Empress of Canada bezeichnet:

 Empress of Canada (Schiff, 1922), ein im Zweiten Weltkrieg versenktes Passagierschiff
 Empress of Canada (Schiff, 1961), ein britisches Passagierschiff